Fischingen kan syfta på:

Geografi

Schweiz 

 Fischingen, Schweiz, ort och kommun, Thurgau,

Tyskland 

 Fischingen, Baden-Württemberg – kommun i Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg, Freiburg Region,